CCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cachoeira (Brasile)